Наталівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Наталівська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Наталівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Наталівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Наталівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Наталівська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Каховський район